Frieze ("fregio" in lingua inglese) può indicare:

Arte 
 Frieze – rivista d'arte inglese
 Frieze Art Fair – festival d'arte di Londra

Persone 
 Alan M. Frieze – informatico britannico

Sport 
 Frieze – cavallo da corsa

Pagine correlate 
Freeze